Румфи — топоним.

 Румфи (город) — город в Малави.
 Румфи (округ) — округ в Малави.